Danielstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Danielstjärnen, Dalarna, sjö i Malung-Sälens kommun, 
Danielstjärnen, Ångermanland, sjö i Strömsunds kommun, 
Danielstjärnen, Västerbotten, sjö i Norsjö kommun,  (5,06 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn